Ursina – un borough nella contea di Somerset, in Pennsylvania
 Ursina – in sloveno Vrsno, un insediamento (naselja) del comune sloveno di Caporetto (Kobarid)
 860 Ursina – un asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Ursini
 Ursino